Сергей Ландо:
 Ландо, Сергей Константинович (род. 1955) — российский математик, профессор.
 Ландо, Сергей Михайлович (род. 1956) — российский кинооператор и писатель.